Primera División 1947-1948 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1947-1948 – torneo di calcio spagnolo